The Unexpected Bath peut désigner :
 The Unexpected Bath, un film de Georges Méliès sorti en 1900 ;
 The Unexpected Bath, un film de Cecil M. Hepworth sorti en 1903.